Święty Krzyż – krzyż na którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa
 Święty Krzyż (Łysa Góra) – szczyt w Górach Świętokrzyskich, położony we wschodniej części pasma Łysogór, oraz Bazylika na Świętym Krzyżu,
 Święty Krzyż – część miasta Nowa Słupia w województwie świętokrzyskim
 Svätý Kríž (Święty Krzyż) – miejscowość na Słowacji,
 Święty Krzyż – wzniesienie w obrębie miasta Pułtusk,
 Święty Krzyż – wzgórze na terenie wsi Mszalnica w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Bazylika na Świętym Krzyżu
 Więzienie Ciężkie na Świętym Krzyżu
 Uniwersytet św. Krzyża – rzymska uczelnia teologiczna prowadzona przez Opus Dei
 Sveti Križ